Хершел може да се отнася за:
 Джон Хершел (1792-1871), британски математик, астроном и химик
 Уилям Хершел (1738-1822), германско-британски астроном и композитор
 Хершел (обсерватория), космически апарат на ЕКА